Шата́лин — русская фамилия.

Известные носители:
 Шаталин, Алексей Николаевич (1908—1944) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза (1944).
 Шаталин, Андрей Германович (Шатл; род. 1960) — советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Один из основателей группы «Алиса».
 Шаталин, Вадим Александрович (род. 1970) — российский футболист и тренер.
 Шаталин, Виктор Васильевич (1926—2003) — советский художник, член Союза художников СССР.
 Шаталин, Владимир Васильевич (1949—2002) — механик-водитель регионального управления ФСБ, старший прапорщик; Герой России (2002).
 Шаталин, Григорий Иванович (1911 — ?) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Сахалинского обкома ВКП(б).
 Шаталин, Иван Иванович (1922—2001) — лётчик-штурмовик, подполковник, Герой Советского Союза.
 Шаталин, Николай Николаевич (1904—1984) — советский партийный и государственный деятель.
 Шаталин, Сергей Николаевич (1912—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Шаталин, Станислав Сергеевич (1934—1997) — российский учёный-экономист, действительный член РАН.
 Шаталин, Юрий Васильевич (1934—2000) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.

См. также 
 Шаталов
 Шатилов
 Шатилин
 Шабалин